Leemhorst is een buurtschap in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

De buurtschap ligt in het zuidoosten van Tegelen en wordt aan oostzijde begrensd door de N271 en de A73, aan zuidzijde door Belfeld (Geloo), aan westzijde door de buurtschap Nabben en aan noordzijde door Steyl.

De buurtschap kenmerkt zich door een sterk landelijk karakter met veel weidegrond en kassenbouw. Kasteel Holtmühle met De Tiendschuur geeft aan de noordzijde de grens aan van de buurtschap. Het gebied telt circa 20 woningen en 86 inwoners.

Aan de oostzijde van Leemhorst loopt het bekende Pieterpad.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)